Baffie, une commune française située dans le département du Puy-de-Dôme.

 Benjamin Baffie (1995-), un comédien et auteur français ;
 Laurent Baffie (1958-), un humoriste, animateur de radio et de télévision, auteur et metteur en scène de théâtre et écrivain français.